Михаи́л Игна́тьев:
 Игнатьев, Михаил Александрович (1850—1919) — русский ветеринарный врач.
 Игнатьев, Михаил Борисович (род. 1985) — российский велогонщик.
 Игнатьев, Михаил Васильевич (1962—2020) — глава республики Чувашия (2010—2020).
 Игнатьев, Михаил Георгиевич (род. 1948) — Майкл Грант Игнатьев, канадский политик и публицист.
 Игнатьев, Михаил Иванович (1870—1934) — русский художник-жанрист.
 Игнатьев, Михаил Трофимович (1920—1973) — военный лётчик, Герой Советского Союза.